Воскресіння/Воскресение (Воскрешение)/A Resurrection/Resurrezione — ряд екранізацій роману Льва Толстого, а також кілька однойменних фільмів.

 Воскресіння (фільм, 1960) (Воскресение) — радянський художній фільм режисера М. Швейцера, екранізація роману «Воскресіння» (1899) Л.М. Толстого.
 Воскресіння (фільм, 1965) (Resurrezione) — екранізація роману Льва Толстого, реж. Franco Enriquez, Італія.
 Воскресіння (фільм, 2012) — фільм режисера Метта Орландо, США.
 Воскресіння (фільм, 2016) — американський епічний, історично-драматичний фільм, знятий Кевіном Рейнольдсом.

Див. також 
 Воскресіння (значення)

Примітки